Kreutzer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste Kreutzer (1778–1832), fransk musiker
 Conradin Kreutzer (1780–1849), tysk musiker
 Leonid Kreutzer (1884–1953), rysk pianist
 Rodolphe Kreutzer (1766–1831), fransk musiker, tillägnad Kreutzersonaten av Ludwig van Beethoven
 Volker Kreutzer (aktiv 1986–1989), västtysk kanotist

Se även
 Kreutzersonaten, flera betydelser

Tyska efternamn